Кеті Джордан і Бетсі Нагелсен були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Нагелсен, яка виступала в парі з Елізабет Смайлі.

Нагелсен і Смайлі у чвертьфіналі програли парі Лі Антонопліс і Барбара Геркен.

Джиджі Фернандес і Бетсі Нагелсен виграли титул, перемігши у фіналі Антонопліс і Геркен з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Бетсі Нагелсен /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (чемпіонки)
 Лейла Месхі /  Пархоменко Світлана Германівна (півфінал)
 Лариса Савченко /  Наташа Звєрєва (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1988 Suntory Japan Open Tennis Championships Women's Doubles Draw

Парний розряд